Александра Роуз «Эли» Райсман (; род. 25 мая 1994 года, Нидем, Массачусетс, США) — американская гимнастка, трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды в команде и один раз в вольных упражнениях), двукратная чемпионка мира в команде, многократная чемпионка США, победительница этапов кубка мира.

В сборной США с 2009 года. Капитан женской команды по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх в Лондоне. В 2013 году включена в Международный еврейский спортивный зал славы.

Завершила карьеру в спортивной гимнастике 14 января 2020 года.

Личная жизнь 
Эли родилась 25 мая 1994 года в Нидеме в семье Линн (в девичестве Фэйбер) и Рика Райсман. Она еврейка. Её мать также занималась гимнастикой, когда училась в старшей школе. У неё есть младшие брат и две сестры: Бретт, Хлоя и Мэдисон.

Музыкальное сопровождение 
 2011—2012: «Хава нагила»
 2015—2016: «Калинка» и «Яблочко»

Результаты

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международной федерации гимнастики

Гимнасты США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Члены Международного еврейского спортивного зала славы
Выпускники Средней школы Нидхэма
Выпускники Бэбсонского колледжа